Lista över Sveriges distrikt

Källor

Övriga data kommer från den databas om distrikten och dess kartkoordinater som skickades till regeringen 16 januari 2015.

 
Distrikt